Ойген Майндль (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал парашютных войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.

Начало военной карьеры 
В июле 1912 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в артиллерийский полк. С февраля 1914 года — лейтенант.

Первая мировая война 
Воевал в артиллерии. С апреля 1917 года — старший лейтенант. Награждён Железными крестами обеих степеней и ещё тремя орденами.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере, в артиллерии. К началу Второй мировой войны — командир горно-артиллерийского полка, полковник.

Вторая мировая война 
Участвовал в Польской и Норвежской кампаниях.

С августа 1940 года переведён в воздушно-десантные войска, командир 1-го парашютного штурмового полка. В мае 1941 года участвовал в воздушном десанте на остров Крит. Награждён Рыцарским крестом.

С февраля 1942 года на Восточном фронте, командир дивизии «Майндль» (позже переименована в 21-ю полевую дивизию люфтваффе), генерал-майор. Бои в районе Старой Руссы, Демянска, Холма. В августе 1942 года награждён Золотым немецким крестом.

С октября 1942 года — командующий 1-м полевым корпусом. С февраля 1943 года — генерал-лейтенант.

В июле-октябре 1943 года — инспектор полевых войск люфтваффе.

С ноября 1943 года — командующий 2-м парашютным корпусом (в Нормандии). С апреля 1944 года — в звании генерал парашютных войск. За бои в Нормандии награждён в августе 1944 Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

В конце 1944 — начале 1945 года бои в Нидерландах, на Нижнем Рейне. 8 мая 1945 года генерал парашютных войск Майндль награждён Мечами (№ 155) к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями.

25 мая 1945 года взят в британский плен. Освобождён в сентябре 1947 года.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (18 июля 1915) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (17 января 1916)
 Орден Альбрехта рыцарский крест 2-го класса с мечами (Королевство Саксония)
 Орден Церингенского льва рыцарский крест 2-го класса с мечами (Великое герцогство Баден)
 Крест «За военные заслуги» 3-го класса с воинским отличием (Австро-Венгрия)
 Железный полумесяц (Османская империя)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (22 октября 1939) 
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (10 июня 1940)
 Щит «Нарвик» (10 ноября 1940)
 Нагрудный знак «За ранение» в чёрном (25 октября 1941)
 Немецкий крест в золоте (27 июля 1942)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» (9 августа 1942)
 Рыцарский крест Железного креста с мечами и дубовыми листьями
 рыцарский крест (14 июня 1941)
 дубовые листья (№ 564) (31 августа 1944)
 мечи (8 мая 1945)

Литература 
 Berger, Florian. Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger, 2000. ISBN 3-9501307-0-5.

Генералы люфтваффе
Персоналии:Воздушно-десантные войска нацистской Германии